Смоленко́в — русская фамилия.

 Смоленков, Анатолий Петрович (род. 1954) — советский и российский скульптор, академик Российской академии художеств (2019).
 Смоленков, Олег Борисович (род. 1969)  — российский дипломат, помощник и советник бывшего посла России в США. 
 Смоленкова, Юлия Васильевна (1881—1943) — первая жена советского писателя Алексея Толстого.